Бюе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Бюе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш